Cape York (Mars), een locatie in het noordwesten van de krater Endeavour op Mars
 Kaap York (Australië), het noordelijkste punt van het Australische vasteland
 Kaap York (Groenland), een kaap in het noordwesten van Groenland
 Cape York (meteoriet), een meteoriet die is ingeslagen in dit gebied
 Kaap York-schiereiland, een schiereiland in het noorden van de Australische deelstaat Queensland